

Miejscowości w Polsce 
 Bielanki – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Bielanki – kolonia w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny

Inne 
 Bielanki, Dziewczęca Służba Maryjna – wspólnota parafialna w Kościele katolickim, skupiająca dziewczęta od wieku przedszkolnego, choć przeznaczona głównie dla dziewcząt ze szkoły podstawowej lub starszych